La ULEB Cup 2002-2003 ha visto la vittoria del Pamesa Valencia sul Krka Novo Mesto. Dejan Tomašević (Pamesa Valencia) venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Squadra vincitrice

Premi

Riconoscimenti individuali
 Eurocup Finals MVP:   Dejan Tomašević,  Valencia

Note

Voci correlate
 Euroleague Basketball 2002-2003
FIBA Europe Champions Cup 2002-2003
ABA Liga 2002-2003

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
Eurocup